«Динамо-Энергия» — команда по хоккею с шайбой из города Екатеринбурга. Основан в 1950 году. Ранее носил названия «Спартак» и «Автомобилист», «Динамо-Энергия» — с 1997 года. Выступал в чемпионате России. 4 июля 2007 года прекратил существование.

История 
Клуб основан в 1950 году под названием «Спартак» Свердловск. В 1966 году команда передана в ведение ТПО «Свердлавтотранс», в связи с чем название было изменено на «Автомобилист».

Выступления команды в высшей лиге чемпионата СССР — 1955-62, 1967-70, 1972/73, 1977-80, 1984/85, 1987-91, чемпионата СНГ 1991/92, чемпионата МХЛ 1992-96.

Перед сезоном 1996/97 снова переименован в «Спартак» Екатеринбург, а перед сезоном 1997/98 — в «Динамо-Энергия». Команда стала частью центрального спортивного клуба Федеральной пограничной службы. 

В конце сезона-2000/01, за день до домашнего матча против ЦСКА 3 марта, во Дворце спорта профсоюзов сломалась холодильная установка и растаял лёд. Оставшиеся матчи сезона и первые игры сезона-2001/02, уже в Высшей лиге, команда проводила в Новоуральске, пока не был отремонтирован и открыт ледовый дворец «Автомобилист» в Курганове.

Достижения 
Наивысшее достижение — 5-е место в 1969 году в высшей лиге чемпионата СССР.

В 1967, 1972, 1977, 1984 клуб становился победителем соревнований в первой лиге.

Тренеры

Стадион 
В советское время команда выступала во дворце спорта профсоюзов (вместимость — 4,2 тыс.).

См. также 
ХК «Автомобилист» (2006)

Примечания

Ссылки 
 Архивная копия главной страницы сайта ХК «Динамо-Энергия»
 Профиль команды «Спартак» (Свердловск) на hockeyteams.narod.ru
 Профиль команды «Автомобилист» на hockeyteams.narod.ru
 Профиль команды «Динамо-Энергия» на hockeyteams.narod.ru

Хоккейные клубы СССР
Хоккейные клубы России
Хоккейные клубы России, прекратившие существование
Хоккейные клубы Екатеринбурга